Тоткомлош () — город в медье Бекеш в Венгрии. Город занимает площадь 125,40 км², на которой проживает 6615 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии